Pegula ist der Familienname folgender Personen:

 Jessica Pegula (* 1994), US-amerikanische Tennisspielerin
 Terrence Pegula (* 1951), US-amerikanischer Unternehmer